VHU est un sigle pouvant signifier :
 Véhicule hors d’usage, au sens de la Directive 2000/53/CE.
 .